Тираннозавр:

 Тираннозавр — род плотоядных динозавров конца мелового периода.
 Тираннозавр — независимый британский художественный фильм 2011 года, драма.

См. также 

 T. Rex (значения)
 Тираннозавриды
 Тираннозаврины
 Тираннозавроиды